Le nom Charax peut désigner :

Biologie 
 Charax, un genre regroupant plusieurs espèces de poissons.

Personnes 
 Isidore de Charax, géographe et voyageur grec du .
 Charax, un historien grec mineur du .

Lieux 
 Charax Sidae, ou Anthemousias, une ville de la Mésopotamie antique, près de Séleucie.
 Spasinou Charax (ou Alexandrie, ou Antioche de Sousiana), capitale du royaume antique de Characène, sur le golfe Persique.
 Charax en Crimée, site archéologique d'un camp romain de Crimée créé au .

Voir aussi 
 Charas